Toponímia:
 Marty (Dakota del Sud), localitat estatunidenca de Dakota del Sud

 Cinema:
 Marty (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1955 dirigida per Delbert Mann
 Marty (sèrie de televisió), sèrie britànica de la BBC (1968) protagonitzada per Marty Feldman

 Biografies:
 Marty Feldman, còmic, actor i director anglès
 Marty Friedman, guitarrista estatunidenc membre de Megadeth
 Marty Moates, pilot de motocròs i empresari estatunidenc
 Marty Nothstein, ciclista estatunidenc
 André Marty, també conegut com a Andreu Marty, dirigent comunista francès d'origen nord-català
 Anton Marty, filòsof suís